Узунколь — название населённых пунктов в Казахстане:

 Узунколь — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Узунколь — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Узунколь — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.
 Узунколь — село, административный центр Узункольского района Костанайской области.
 Узунколь — до 2009 г. название села Узынколь в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

См. также 

 Узынколь